Хуко — многозначный топоним в России:
 Хуко — гора (1901,8 м) на юге Республики Адыгея (Майкопский район), у границы с Краснодарским краем.
 Хуко — озеро на юге Краснодарского края (Лазаревский район г. Сочи), у границы с Республикой Адыгея.
 Хуко — урочище в 5 км к северу от бывшего села Бабук-Аул на территории Солохаульского сельского округа Лазаревского района г. Сочи Краснодарского края.